Yar steht für:

 Yar, ein Küstenfluss in Frankreich
 Yar (Faminseln), eine der indonesischen Faminseln
 Yar (Moskau)

Die Abkürzung YAR steht für:

 York-Antwerp-Rules, siehe York-Antwerpener Regeln

Die Abkürzung Y. A. R. steht für:

 Yemen Arab Republic, siehe Jemenitische Arabische Republik

Siehe auch:
 Jar (Begriffsklärung)